Nieuwe Hoop (Israël), een politieke partij in Israël
 Nieuwe Hoop (Macau), een politieke partij in Macau
 Nieuwe Hoop (Suriname), een suikerplanatge in Suriname

Zie ook
 New Hope (doorverwijspagina)